Obhájkyně titulu druhá nasazená americká hráčka Venus Williamsová vyhrála soutěž ženské dvouhry, když ve finále na londýnské trávě zdolala ve třech setech Belgičanku Justine Heninovou.

Nasazení hráček 
  Martina Hingisová (1. kolo)
  Venus Williamsová (vítězka)
  Lindsay Davenportová (semifinále)
  Jennifer Capriatiová (semifinále)
  Serena Williamsová (čtvrtfinále)
  Amélie Mauresmová (3. kolo)
  Kim Clijstersová (čtvrtfinále)
  Justine Heninová (finále)
  Nathalie Tauziatová (čtvrtfinále)
  Jelena Dementěvová (3. kolo)
  Amanda Coetzerová (3. kolo)
  Magdalena Malejevová (4. kolo)
  Arantxa Sánchezová Vicariová (2. kolo)
  Jelena Dokićová (4. kolo)
  Sandrine Testudová (4. kolo)
  Silvia Farinaová Eliaová (3. kolo)
  Meghann Shaughnessyová (4. kolo)
  Anke Huberová (4. kolo)
  Conchita Martínezová (čtvrtfinále)
  Amy Frazierová (3. kolo)
  Barbara Schettová (3. kolo)
  Paola Suárezová (1. kolo)
  Magüi Sernaová (1. kolo)
  Henrieta Nagyová (1. kolo)
  Chanda Rubinová (1. kolo)
  Anne Kremerová (1. kolo)
  Ángeles Montoliová (3. kolo)
  Lisa Raymondová (3. kolo)
  Jelena Lichovcevová (3. kolo)
  Patty Schnyderová (3. kolo)
  Tamarine Tanasugarnová (4. kolo)
  Taťána Panovová ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175
| RD3-team1= Justine Heninová
| RD3-seed1=8
| RD3-team2= Venus Williamsová| RD3-seed2=2
| RD3-score1-1=1
| RD3-score2-1=6| RD3-score1-2=6| RD3-score2-2=3
| RD3-score1-3=0
| RD3-score2-3=6| RD2-team1= Justine Heninová| RD2-seed1=8
| RD2-team2= Jennifer Capriatiová
| RD2-seed2=4
| RD2-score1-1=2
| RD2-score2-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score2-2=4
| RD2-score1-3=6| RD2-score2-3=2
| RD2-team3= Lindsay Davenportová
| RD2-seed3=3
| RD2-team4= Venus Williamsová| RD2-seed4=2
| RD2-score3-1=2
| RD2-score4-1=6| RD2-score3-2=77| RD2-score4-2=61
| RD2-score3-3=1
| RD2-score4-3=6| RD1-team1= Conchita Martínezová
| RD1-seed1=19
| RD1-team2= Justine Heninová| RD1-seed2=8
| RD1-score1-1=1
| RD1-score2-1=6| RD1-score1-2=0
| RD1-score2-2=6| RD1-team3= Jennifer Capriatiová| RD1-seed3=4
| RD1-team4= Serena Williamsová
| RD1-seed4=5
| RD1-score3-1=64
| RD1-score4-1=77| RD1-score3-2=7| RD1-score4-2=5
| RD1-score3-3=6| RD1-score4-3=3
| RD1-team5= Kim Clijstersová
| RD1-seed5=7
| RD1-team6= Lindsay Davenportová| RD1-seed6=3
| RD1-score5-1=1
| RD1-score6-1=6| RD1-score5-2=2
| RD1-score6-2=6| RD1-team7= Nathalie Tauziatová
| RD1-seed7=9
| RD1-team8= Venus Williamsová| RD1-seed8=2
| RD1-score7-1=5
| RD1-score8-1=7| RD1-score7-2=1
| RD1-score8-2=6}}

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Hingis
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A-G Sidot
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Sfar
| RD1-score05-1=61
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Å Svensson
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= B Schwartz
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= C Rubin
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=5

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= C Martínez
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= D Bedáňová
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Pučeková
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Cacic
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= L Osterloh
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Tu
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= ME Salerni
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=13
| RD1-team16=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=77
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Sfar
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= B Schwartz
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= C Martínez
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= S Cacic
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= L Osterloh
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= A Sánchez Vicario
| RD2-score08-1=64
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2001